1990 Голяма награда на Испания е 20-о за Голямата награда на Испания и четиринадесети кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 30 септември 1990 година на пистата Херес в Херес де ла Фронтера, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Note: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Испания